Adobe kan syfta på
 Adobe (byggmaterial) – soltorkat men obränt lertegel
 Adobe (företag) – ett mjukvaruföretag